Dhragoumí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zervochóri, ort, Epirus, Thesprotia, 
 Paliourí, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar